El término Verón puede referirse:

 a J. E. N. Veron, un biólogo marino, jefe científico del Instituto Australiano de Ciencia Marina;
 a Cabernet Franc, una variedad de la vid negra, también llamada verón;
 al futbolista argentino Juan Ramón Verón;
 al futbolista argentino Juan Sebastián Verón;
 al futbolista argentino Cristián Verón;
 al futbolista argentino Mauricio Verón;
 al futbolista brasileño Danilo Veron Bairros;
 al futbolista paraguayo Darío Verón;
 al sociólogo y semiólogo argentino Eliseo Verón;
 a François Véron Duverger de Forbonnais, economista político francés del ;
 a Véron, una localidad francesa (Yonne);
 a Beaumont-en-Véron, una localidad francesa.